Chérancé (Mayenne)
Chérancé (Sarthe)
ook
Chérencé-le-Héron, Manche 
Chérencé-le-Roussel, Manche